El nombre de Iglesia de San Demetrio es el nombre de varias iglesias cristianas dedicadas en honor a algún santo llamado Andrés

Iglesias 
 Nota: Ordenadas por país, y luego por localidad/ciudad

Iglesia de San Demetrio en Boboshevo
 Iglesia de San Demetrio en Veliko Tarnovo

Iglesia de San Demetrio, en Tesalónica

Iglesia de San Demetrio, en Novocherkask